Церковь Святого Якова (Акоба) ( — Сурб Акоб екегхеци) — армянская церковь в коммуне Труана, пригороде Женевы (Швейцария).

История 
Церковь Сурб Акоб была построена в 1967—1969 гг. потомками переживших геноцид армян из Западной Армении; первоначальный капитал для строительства в размере 400тыс. франков был предоставлен итальянским коммерсантом Акопом Топаляном (Hagop Topalian; 1897—1985). Авторы проекта — архитекторы Фредерик Готье и Эдуард Утуджян. Церковь была освящена 14 сентября 1969 года армянским архиепископом Парижа Серовпе Манукяном.

Современное состояние 
Церковь Святого Якова является действующей и находится в хорошем состоянии. В ней проходят важные события жизни армянской общины в Швейцарии — так, в 2009 году церковь стала одним из центров траурных мероприятий в память о Геноциде армян, в которых приняли участие видные швейцарские политики.

Адрес 
Route de Troinex 64, 1256 Troinex, Geneva P.O.B. 1470, 1211 Geneva 1, Switzerland
 Тел.: +41 22 741 24 33, Факс: +41 22 741 24 15

Галерея

См. также 

 Список армянских храмов мира

Ссылки 
 Страница на сайте «Религии Швейцарии» 
 Die Armenische Kirche Feiert Ihr 40. Jubiläum

Примечания 

Армянские храмы XX века
Ж
Храмы Женевы
Храмы, построенные в 1969 году
Появились в 1969 году в Швейцарии